Selva ima više značenja:
 Selva (Benevento)
 Selva (Bergamo)
 Selva (Bolonja)
 Selva (Bolcano)
 Selva (Kjeti)
 Selva (Komo)
 Selva (Ferara)
 Selva (Firenca)
 Selva (Frozinone)
 Selva (Đenova)
 Selva (Groseto)
 Selva (Masa-Karara)
 Selva (Pjačenca)
 Selva (Pistoja)
 Selva (Rovigo)
 Selva (Salerno)
 Selva (Savona)
 Selva (Teramo)
 Selva (Trento)
 Selva (Vičenca)